iemand die de luit bespeelt
Luitspeler (Frans Hals), een schilderij van Frans Hals
Luitspeler (Dirck van Baburen), een schilderij van Dirck van Baburen